Basipodellidae är en familj av kräftdjur. Basipodellidae ingår i klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Basipodellidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tantulocarider
Basipodellidae